

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa

 Byszki – część miasta Jastrowie
 Byszki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Ujście